Plersch ist der Familienname folgender Personen:

Johann Georg Plersch (1704/1705–1774), polnischer Bildhauer
Johann Peter Plersch (1728–1791), deutscher Orgelbauer